Riederhof ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Riederhof (Gemeinde Hitzendorf), Ortslage von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Riederhof, historische Namensform des Ortsteils Riedhof (Ebersberg) der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 ein denkmalgeschütztes Gehöft in Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern, siehe Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee#Gebäude
Siehe auch:
 Riederhöfe
 Riedhof